Barbella är ett släkte av bladmossor. Barbella ingår i familjen Meteoriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Barbella